Dreadnoughtus é um gênero fóssil de dinossauro do clado Titanosauria do Cretáceo Superior da Argentina. É a única espécie descrita para o gênero é Dreadnoughtus schrani. Seus restos fósseis foram encontrados na formação Cerro Fortaleza na província de Santa Cruz e datados do Campaniano-Maastrichtiano.

Descrição 
O Dreadnoughtus, cujo nome significa "temente de nada", é considerado o maior dinossauro que já existiu, e consequentemente o maior animal que já pisou na Terra, há 77 milhões de anos. O nome da espécie, schrani, foi escolhido em homenagem ao empresário americano Adam Schran, que financiou a pesquisa

Foram recuperados de sedimentos na região da Patagônia argentina 70% dos ossos do esqueleto de um único animal, inclusive vértebras, e os mais importantes ossos para o cálculo de massa corporal: úmero e fêmur. Alguns tecidos moles, como tendões, também foram obtidos nas escavações. Graças aos resultados de quatro anos de escavações e seis temporadas em pesquisas, o Dreadnoughtus é o dinossauro com "o maior peso confiável já calculado", segundo seu descobridor, o paleontólogo professor Kenneth Lacovara, da Universidade de Drexel, na Filadélfia, Estados Unidos. Sua equipe trabalhou em conjunto com uma equipe do Centro Nacional Patagônico em Chubut, na Argentina.

O maior espécime de dois recuperados atingiu em vida o comprimento de vinte e seis metros, sendo onze metros de pescoço e nove metros para o rabo. Pesava sessenta e cinco toneladas, embora evidências mostrem que o animal não chegou a crescer até o tamanho total da espécie. Com tais dimensões, o Dreadnoughtus superou todos os outros gigantes da Patagônia em tamanho e peso: o antigo campeão dos mais pesados, o Elaltitan, tinha 47 toneladas e o maior dinossauro de todos, o Argentinossauro, ocupa hoje o segundo lugar.

Filogenia 

Baseado na análise cladística a espécie pertence ao clado Titanosauria, estando posicionada entre os ramos basais do grupo.

Ligações externas 
 
 

Titanosauria
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Sul
Espécies fósseis descritas em 2014